Erpeldingen (luxemburgisch Ierpeldeng, französisch Erpeldange) ist der Name folgender Orte in Luxemburg:

 Erpeldingen an der Sauer, Gemeinde im Kanton Diekirch
 Erpeldingen (Bous), Ortschaft in der Gemeinde Bous, Kanton Remich
 Erpeldingen (Wiltz), Ortschaft in der Gemeinde Wiltz, Kanton Wiltz
 Schloss Erpeldange